Muttler (Glockturmkam), een 2234 meter hoge bergtop in de Glockturmkam van de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Muttler (Nauderer Bergen), een 2553 meter hoge bergtop in de Nauderer Bergen van de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Muttler (Samnaungroep), een 3293 meter hoge bergtop in de Samnaungroep in het Zwitserse kanton Graubünden
Muttler (Weißkam), een 2630 meter hoge bergtop in de Weißkam van de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol

De Brühkopf, een 2701 meter hoge bergtop in de Kaunergrat van de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol, wordt ook wel de Unterer Muttler genoemd.